Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 27-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a kazah Vlagyimir Szmirnov nyerte meg. Szmirnov Kazahsztán első olimpiai aranyérmét nyerte az olimpiai játékok történetében.

A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50